Tancua foi uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Jura. Estendia-se por uma área de 6,74 km². 

Em 1 de janeiro de 2007, passou a formar parte da comuna de Morbier.

Demografia

Antigas comunas de Jura (departamento)